Горы Миндоллуин () — горная цепь на Титане, самом крупном спутнике Сатурна. Расположена на северо-востоке  местности Адири (координаты центра — ). Тянется с северо-запада на юго-восток; максимальный размер — около 340 км.

Юго-западнее гор Миндоллуин есть несколько других горных цепей, вытянутых примерно параллельно им. Ближе всего — за 60 км — лежат горы Таникветиль. Между западными частями этих горных цепей лежат два небольших поля дюн.

Горы Миндоллуин были обнаружены на радиолокационных снимках космического аппарата «Кассини», заснявшего эту область  2009 года. Как и другие горы, на радарных изображениях они выглядят ярче окружающей местности. Носят имя горы Миндоллуин () из легендариума Дж. Р. Р. Толкина. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом  .

См. также 
 Список деталей поверхности Титана

Примечания

Ссылки 
 Карта Титана с подписями на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature (PDF, 3,3 МБ)
 

Миндоллуин
Миндоллуин